Drake, családnév
 Francis Drake (1540–1596), angol tengerész, felfedező
 Drake (1986–) kanadai rapper, énekes, színész
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
Drake (Arizona)
Drake (Colorado)
Drake (Dél-Karolina)
Drake (Észak-Dakota)
Drake (Észak-Karolina)
Drake (Illinois)
Drake (Kentucky)
Drake (Missouri)
 Kanada
Drake (Saskatchewan)